Кубок Криму з футболу — республіканські футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Республіканської Федерації футболу Криму.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Криму з футболу
 Відкритий кубок Асоціації футболу АР Крим та м. Севастополя

Примітки

Посилання 
 Республіканська Федерація футболу Криму 
 Візитна картка Республіканської Федерації футболу Криму 
 Обладатели Кубка АРК 1939-2009гг.  
 Кубок Автономной Республики Крым — Footballfacts.ru  
 Всепобеждающая страсть (1998) 
 Красивые финалы случаются редко... (1999) 
 Трехкратные! (2000) 
 Спустя 48 лет (2001) 
 Четвертая кубковая вершина "Даники" (2002) 
 Впервые "ТНУ-Таврия" (2003) 
 Кубок АРК у молодежи "Таврии" (2004) 
 Крим - завершився розіграш кубку Криму (2005) 
 Разыгран кубок крыма-2006 среди любителей 
 Кубок Крыма. Финал. «Черноморнефтегаз» — «Орбита-Наша Ряба» 5:0 (2007)  
 Кубок Крыма у Севастополя! (2008)  
 После 17-летнего перерыва Кубок Крыма вернулся на ялтинскую землю (2009)  
 ФК "Форос" - обладатель Кубка Крыма (2010) 
 «Агрокапитал» — обладатель Кубка Крыма-2011!  
 «Форос» в серии пенальти выиграл Кубок Крыма (2012)  
 Итоги областных чемпионатов 2013. Юг  
  Итоги областных чемпионатов 2014. Юг] 

Крим
Футбольні змагання в Криму